Yahya (profeet) (islamitische naam voor Johannes de Doper);

Middeleeuwen 
 Yahya ibn Sarafyun (9e eeuw), Arabisch medisch auteur bekend in middeleeuws Europa als Johannes Serapion;
 Yahya ibn Khalid (gestorven in 806), vizier van de Perzische Barmakiden;
 Yahya ibn Umar ibn Yahya ibn Husayn ibn Zayd ibn Ali Zayn al-Abidin ibn Al-Husayn ibn Ali al-Murtada was een Alidisch imam;
 Abu Yahya Ibn al-Batriq (werkzaam 796- 806), vertaler van Griekse wetenschappelijke teksten;
 Yahya ibn Asad, Samanidisch heerser van Shash (819-855) en Samarkand (851/852-855);
 Yahya ibn Muhammad (aka Yahya I), Idrisidisch heerser (848-864);
 Yahya ibn Yahya, zesde Idrisidisch heerser en sultan van Marokko;
 Yahya van Antiochië (Yahya ibn Sa'ïd), 11e-eeuwse Syrische kroniekschrijver;
 Yahya ibn al-Mundhir (floruit 1021-1029), 11e-eeuwse heerser van de taifa Zaragoza;
 Yahya ibn Ismail al-Ma'mun, emir van de taifa Toledo van 1043 tot 1075;
 Yahya ibn Ismail ibn Yahya al-Qadir, emir van de taifa Toledo van 1075 tot 1078, en van 1085 tot 1092;
 Yahya al-Mutasim (+1236), kalief van de Almohaden (1227-1229).

Nieuwe Tijd 
 Sultan Yahya (1585–1649), zoon van Sultan Mehmet III, een tot het christendom bekeerde troonpretendent van de Ottomaanse troon;

Hedendaagse Tijd 
 Yahya Muhammad Hamid ed-Din (1869-1948), imam van de Zaidieten (1904) en koning van het Mutawakkilitisch Koninkrijk Jemen (1926);
 Yahya Khan (1917-1980), een Pakistaans politicus en militair en de derde president van Pakistan;
 Yahya Rahim Safavi (1958-), opperbevelhebber van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRC);
 Yahya Jammeh (1965-), een Gambiaans militair en staatsman en de huidige president van Gambia;
 Yahya Ayyash (1966-1996), de hoofd-bommenmaker voor de Hamas en leider van het Samaria-bataljon van de Izz ad-Din al-Qassam-brigades;
 Yahya Gaier (1974), een Nederlands acteur
 Yahya GolMohammadi (1971-), Iraans voetballer;
 Yahya Goba, Jemenitisch-Amerikaanse verdachte van terrorisme;
 Yahya Al-Shehri (1990-), Saudisch voetballer;
 Yahya Hassan (1995-), een Deens dichter.